Björk – pierwszy album islandzkiej piosenkarki Björk, wydany w 1977 (1977 w muzyce), kiedy miała zaledwie 11 lat.  Śpiewana wyłącznie po islandzku, płyta zawiera tradycjonalne utwory islandzkiej muzyki ludowej i szereg popularnych piosenek tego dnia, w tym "Fool on the Hill" Beatlesów.

Wydania 
 Fálkinn FA – 006 – płyta długogrająca (LP)
 Fálkinn FA – 006 – 4 – kaseta

Utwory 
(Strona A)

(Strona B)

Albumy Björk
Albumy muzyczne wydane w roku 1977